Слайд-хостинг — интернет-сервис, предоставляющий услуги хостинга и поиска презентаций, создаваемых, как правило, в формате PowerPoint. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать презентации.

На сервисах слайд-хостинга представлены презентации по различным тематикам, в том числе развлекательные, обучающие и маркетинговые.

Основное применение сервисов 
 Дистанционное обучение: многие электронные курсы содержат не только текст и изображения, но и аудио, видео, презентации.
 Реклама: рекламные презентации более интересны, чем обычная html-страница с текстом и изображениями, поэтому презентации все чаще используются в рекламных целях
 Фото-слайдшоу: использование слайд-хостинга для хранения фотографий в виде flash-слайдшоу
 Резюме, портфолио
 Электронные открытки
 Виртуальные туры по музеям, зданиям

Техническая сторона 

Слайд-хостинг преобразует загруженные презентации в формате программ подготовки презентаций, таких как PowerPoint, в формат Adobe Flash, что позволяет просматривать видеоклипы в режиме реального времени по мере скачивания, а также уменьшить размер исходного файла.